Golina (stad)
 Golina (gemeente)
 Golina (powiat Jarociński)